Komplementarita (z lat. complementum, doplněk) označuje dvojici postojů, pohledů nebo pojmů, které se navzájem podmiňují a doplňují, ale zároveň též vylučují.

Biologie 

Vztah vzájemné doplňkovosti (např. purinových a pyrimidinových bází v nukleových kyselinách). Znamená to, že místo adeninu je uracil (nebo thymin v DNA), místo uracilu či thyminu adenin, místo guaninu cytosin a místo cytosinu guanin. Například k řetězci „AGUCAUG“ je komplementární řetězec „UCAGUAC“. 

Pokud jsou báze v pořadí zrcadlovém, označují se jako inverted repeats (např. GACTGC….GCAGTC).

Filosofie 
Dva aspekty obrazu světa (užito Williamem Jamesem). Například subjektivní a objektivní pohled na tutéž skutečnost může člověk vystřídat, ne však zaujímat současně.
 „… na konci každé pravdy je třeba dodat, že víme i o té opačné“ (B. Pascal, Myšlenky, zl. 567)

Komplementarita se stává rovněž i prostředkem humoru. Za tímto účele vznikl na sociální síti Facebook Spolek pro lexikálně-sémantickou komplementaritu a zájemci o tento druh humoru přispívají na stránku Sandbox Spolku pro lexikálně-sémantickou komplementaritu, kam občas někdo ze správců stránky nahlédne a sdílí pak takovéto jazykové objevy.

Fyzika 

Komplementarita je charakteristická vlastnost kvantové mechaniky, podle které je možné popisovat dynamické vlastnosti systému alternativními a vzájemně se vylučujícími způsoby. V mikrosvětě je totiž projev elementárních útvarů (např. elementárních částic) závislý na způsobu jejich zkoumání. Útvar se jednou projeví jako částice, podruhé jako vlna. Ovšem nikdy se tyto částicové a vlnové projevy mikrosystémů neprojeví současně (tzv. dualismus).

V důsledku této komplementarity není možné utvořit konečný závěr o stavu mikrosystému z jednoho pozorování, a proto komplementarita pravděpodobně vytváří přirozené hranice lidského poznání přírody.

Pojem komplementarita ve fyzice zavedl dánský fyzik Niels Bohr.

Odkazy

Související články 
Kvantová mechanika
Relace neurčitosti (někdy též Heisenbergovy relace neurčitosti)

Literatura 
F. Grygar, Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie & Šest vybraných textů N. Bohra k otázkám biologie. Červený Kostelec, Pavel Mervart,  2014, 432 s. Viz http://nielsbohr.webnode.cz/#obalka-jpg
F. Grygar, Komplementarita kalkulující a kvalitativní deskripce. In: Teorie vědy, Vol. 33, No. 2, Praha 2011, s. 271–297. http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/issue/view/11 
F. Grygar, Možnosti Bohrova komplementárního rámce myšlení ve výuce. In: Pedagogika, Vol. LXII, No. 3, Praha 2012, s. 305–316. Viz http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/files/2013/10/P_3_2012_05_Moznosti_Bohrova_305_316.pdf

Logika
Genetika
Filozofické pojmy
Kvantová fyzika
Sociologická metodologie